Виалар () — французская фамилия. Известные носители:

 Виалар, Поль (1898—1996) — французский писатель
 Виалар, Эмилия де (1797—1856) — французская католическая святая.